Esta é uma lista de episódios da série de televisão The Ugly Duckling and Me!.

Primeira Temporada 1

Segunda Temporada 

Listas de episódios de desenhos animados